Конці — село, Кіровський район, Ленінградська область
 Конці — селище, Кіровський район, Ленінградська область